Cyclopecten alaskensis är en musselart som först beskrevs av Dall 1871.  Cyclopecten alaskensis ingår i släktet Cyclopecten och familjen Propeamussidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Musslor
alaskensis